Antonio Santini ist der Name folgender Personen:

* Antonio Santini (Mathematiker) (1577–1662), italienischer Mathematiker und Astronom
 Antonio Santini (Kunstsammler) (1824–1898), italienischer Kunstsammler 
 Antonio Santini (Demograf) (* 1937), italienischer Demograf 
 Antonio Santini (Regisseur) (* um 1988), puerto-ricanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent